Skrót MTV może odnosić się do:
 MTV (Music Television) – muzyczna stacja telewizyjna o zasięgu światowym, wchodząca w skład Viacomu;
 MTV (Magyar Televízió) – publicznego nadawcy telewizyjnego na Węgrzech;
 MTV3 – największy nadawca komercyjny w Finlandii;
 Murr Television (MTV Lebanon) – libańska stacja telewizyjna;
 MTV – polska muzyczna stacja telewizyjna.